Das Toponym Fluh steht für „Felsen, Felsband, Felswand, Felsgipfel“.

Namenkunde, Varianten und Verbreitung 
Das Wort stammt aus  und ,  und daraus modern dann auch Fluhe, Flüh (Schweizer Standarddeutsch dim. Flühli), auch Flühe (dim. Flüheli) sowie , seltener  und  (im Wallis) oder  (dim. , auch ), seltener  (dim. ).

Das Wort ist insgesamt im alemannisch geprägten Südwesten des deutschen Sprachraumes verbreitet. Charakteristisch ist es für in sanftere Formen eingebettete Felsformationen und Felsgipfel, vornehmlich aus Kalkgestein und ist so in den Nördlichen Kalkalpen von der Schweiz bis in das Tirolerische häufig, und auch besonders dort, wo die Kalke entweder in den Flysch im Norden oder in den Zentralkristallin im Süden treten.

Berge

Deutschland 
 Fluh (), Berg im Prodel-Kojen-Schichtkamm (Allgäuer Alpen) bei Steibis.
 Hohenfluhalpkopf (), Berg in der Hochgratkette (Allgäuer Alpen) an der deutsch-österreichischen Grenze.
 Wutachflühen, unterster Abschnitt der Wutachschlucht im Südwesten Deutschlands.

Österreich 
 Hohenfluhalpkopf (), Berg in der Hochgratkette (Allgäuer Alpen) an der deutsch-österreichischen Grenze.
 Kanisfluh (), Bergmassiv im Bregenzerwald (Vorarlberg).
 Mohnenfluh (), Berg im österreichischen Bundesland Vorarlberg.
 Rote Flüh (), Berg in den Tannheimer Bergen, einer Untergruppe der Allgäuer Alpen.
 Rotfluh (), Berg in der Silvretta (Vorarlberg).
 Sulzfluh  (), Berg im Montafon (Vorarlberg).

Schweiz 
 Äbeni Flue (auch Ebnefluh, ), Berg in den Berner Alpen, natürliche Grenze zwischen den Kantonen Bern und Wallis.
 Äbeflue (auch Ebenfluh, ), Bergrücken an der Nordwestflanke des Gärstenhorns, Kanton Bern.
 Amselflue (), Kanton Graubünden.
 Blackter Flue, Teil des Südgrates des Mattjischhorn nach Langwies in der Hochwangkette, Plessur-Alpen, Kanton Graubünden.
 Belchenflue (), Berg im Schweizer Jura, natürliche Grenze zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Solothurn.
 Bürenflue (), Berg in der Gemeinde Büren, Kanton Solothurn.
 Chastelenflue (), bei Arboldswil, Kanton Basel-Landschaft.
 Chüpfenflue (), Kanton Graubünden.
 Drusenfluh (), auf der Grenze Montafon, Vorarlberg, Österreich und Prättigau, Kanton Graubünden
 Eggflue (), Kanton Basel-Landschaft
 Flueberg (), bei Wisen, Kanton Solothurn.
 Fluh (Wolhusen) (), Bergkuppe bei Wolhusen, Kanton Luzern.
 Fluh (Welschenrohr), Felswand am Südhang des Rinderberges bei Welschenrohr, Kanton Solothurn.
 Flüeh (Burgdorf), Sandstein-Flühen bei der Schützenmatte in Burgdorf, Kanton Bern.
 Flüela Schwarzhorn (), Kanton Graubünden.
 Flüela Wisshorn (), Kanton Graubünden.
 Flüeli (Bucheggberg) (), höchste Erhebung des Bucheggberges bei Biezwil, Kanton Solothurn.
 Geissflue (Rohr SO) (), Berg im Schweizer Jura zwischen den Kantonen Basel-Land, Solothurn und Aargau.
 Gislifluh (), Berg im Kettenjura, Kanton Aargau.
 Grönfluh, Berg in den Zentralschweizer Voralpen, Kanton Luzern.
 Grosse Fluh, Findling in Steinhof, Kanton Solothurn.
 Gummfluh (), Berg in den Waadtländer Voralpen auf der Grenze zwischen den Kantonen Bern und Waadt.
 Hohfluh (Riederalp), Berg bei Riederalp, Kanton Wallis.
 Hornflue (Berner Alpen) (), Berg bei Schönried Gstaad in den Berner Alpen, Kanton Bern.
 Hornflue (Homberg) (), Felswand am Homberg nördlich von Wangen bei Olten und Rickenbach, Kanton Solothurn.
 Iflue, Felswand am Iberig, einem Berg des Tafeljuras in der Gemeinde Untersiggenthal, Kanton Aargau.
 Mederger Flue (), Kanton Graubünden.
 Moosfluh (Riederalp) (), Berg bei Riederalp, Kanton Wallis.
 Mülibachflue, Steilwand der Alp Planalp oberhalb Brienz, Kanton Bern.
 Mumpferflue, zw. Mumpf, Stein und Obermupf, Kanton Aargau
 Mürrenfluh, Steilwand im Lauterbrunnental, Kanton Bern.
 Musflue (), Berg in den Zentralschweizer Voralpen, Kanton Obwalden.
 Regenflüeli (), Berg im Eigental, Kanton Luzern.
 Rigi-Hochflue (Hochfluh), ein Gipfel des Bergmassivs Rigi in der Zentralschweiz.
 Rote Fluh, eine Wandstelle in der Eiger-Nordwand der Berner Alpen, Kanton Bern.
 Rotenfluh (auch Rotenflue, ), Berg im Kanton Schwyz.
 Ruessiflue (), Berg in den Zentralschweizer Voralpen, Kanton Obwalden.
 Schartenfluh, Berg im Basler Jura bei Gempen, Kanton Solothurn.
 Schauenburgerfluh, bei Frenkendorf, Kanton Basel-Landschaft.
 Schrattenfluh (), Bergkamm im Kanton Luzern.
 Schwändelifluh (), Berg in den Zentralschweizer Voralpen, Kanton Luzern.
 Sissacherfluh, Berg im Ergolztal, Kanton Basel-Landschaft.
 Spitze Fluh (), Gipfel im Sigriswilgrat der Emmentaler Alpen, Kanton Bern.
 Spitzenflüeli (), Berg in der Gemeinde Büren, Kanton Solothurn.
 Staldenfluh, Steilwand im Lauterbrunnental, Kanton Bern.
 Tiejer Flue (), Kanton Graubünden.
 Wandflue (auch Wandfluh, ), Felskante des Grenchenbergs bei Bettlach, Kanton Solothurn.
 Wandflue (Gastlosen) (), Gipfel in der Gastlosenkette in den Freiburger Voralpen (Schweiz).
 Wasserflue (auch Wasserfluh oder Wasserflueh, ), Berg im Schweizer Jura.
 Wegenstetter Fluh (), Aussichtspunkt bei Wegenstetten, Kanton Aargau.
 Weissflue (auch Weissfluh oder Weissfluhgipfel, ), Plessur-Alpen, Kanton Graubünden.
 Weissfluhjoch (), Plessur-Alpen, Kanton Graubünden.
 Wisner Fluh, Felsformation am Flueberg bei Wisen, Kanton Solothurn.

Pässe 
 Flüelapass (auch Flüeler-Pass, ), Alpenpass im Kanton Graubünden.
 Wasserfluh (auch Wasserflueh, ), Kanton St. Gallen.

Ortsnamen 
 Flüe, Maiensäss der Gemeinde St. Niklaus im Walliser Bezirk Visp.
 Flüelen, politische Gemeinde im Kanton Uri.
 Flüeli-Ranft, Dorf und Wallfahrtsort in der Gemeinde Sachseln, Kanton Obwalden.
 Fluh (Kempraten), historische Liegenschaft und ehemaliges Siechenhaus im Ortsteil Kempraten der Gemeinde Rapperswil-Jona, Kanton St. Gallen.
 Fluh (Gemeinde Bregenz) (auch Bregenz-Fluh), Katastralgemeinde von Bregenz, Vorarlberg.
 Flüh, Ortsteil der politischen Gemeinde Hofstetten-Flüh, Kanton Solothurn.
 Flühlen, Dorf in der Gemeinde Luthern im Kanton Luzern.
 Flühli, politische Gemeinde im Kanton Luzern.
 Hasliberg-Hohfluh, Ortschaft in der Gemeinde Hasliberg, Kanton Bern.
 Hofstetten-Flüh, politische Gemeinde im Kanton Solothurn.
 Isenfluh, bis 1973 eine selbstständige Gemeinde und heute Ortsteil von Lauterbrunnen, Kanton Bern.
 Lützelflüh, politische Gemeinde im Kanton Bern.
 Ranflüh, ein Teil des Ortes gehört zur Gemeinde Lützelflüh, Kanton Bern.
 Rothenfluh, politische Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft.
 Rüdtligen-Alchenflüh,  politische Gemeinde im Kanton Bern.
 Zurflüh, früherer deutscher Name der politischen Gemeinde La Roche, Kanton Freiburg.
 Zwischenflüh, Ortschaft in der Gemeinde Diemtigen, Kanton Bern.

Siehe auch

Geologie 
 Nagelfluh, Bezeichnung der im nördlichen Alpenvorland vorkommenden Konglomerate.
 Rieselfluh, Bezeichnung des mit Erde durchsetzten Gerölls.
 Felsformation, Anstehendes Gestein, Findling

Infrastrukturen 

 Fluh, Name eines Felskopfes in Blausee-Mitholz bei Kandergrund im Kanton Bern und Standort eines Munitionslagers, in dem sich 1947 die Explosionskatastrophe von Mitholz ereignete.
 Fluhmatt, Name eines Schulhauses der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz PHZ in Luzern.
 Flüeler-Tunnel, ein Umfahrungstunnel der Axenstrasse im Kanton Uri.
 Flüeli, Name des Stadions des SC Veltheim aus Winterthur, Kanton Zürich.
 Schiessplatz Axalp-Ebenfluh der Schweizer Flugwaffe im Kanton Bern.
 Schloss Uf der Flüe, Burganlage in Naters, Kanton Wallis.

Familiennamen 

 von Flüe
 Fluehler
 Flüehler
 Flüeler
 Flüeli (Familienname)
 Flühler
 Supersaxo, mit den Varianten auf der Flüe, hist. Uff der Flüe, von der Fluhe, Supersaxo von der Fluhe und Michel-Supersaxo
 Wandfluh
 Zurfluh
 Zurflüh

Weblinks 
 
 Flueh. In: Schweizerisches Idiotikon. Band I, Sp. 1184 ff. (digital.idiotikon.ch).

!Fluh
Flurname
Geographischer Begriff
Oronym
Siedlungsname